Lőrinc György
 Lőrinc György (1917–1996) táncos, balettmester, koreográfus, balettigazgató
Lőrincz György
 Lőrincz György (1946) erdélyi magyar író
 Lőrincz György (1967–) borász (Egri borvidék)